Wielka Brytania:
 St Helens – miasto w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 St Helens – dystrykt metropolitalny w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 St Helens – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 St Helens – miejscowość w Anglii, na wyspie Wight
 St Helen’s – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 St Helen’s – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire

Stany Zjednoczone:
 St. Helens – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Columbia
 Mount St. Helens – wulkan w USA

Australia:
 St Helens – miasto na Tasmanii